Ричард Генри Руперт Берти, 14-й граф Линдси и 9-й граф Абингдон (; род. 28 июня 1931) — английский пэр и политик.

Ранняя жизнь 
Родился 28 июня 1931 года. Единственный сын майора достопочтенного Артура Майкла Космо Берти (1886—1957) и его первой жены Алины Роуз (урожденной Арбатнот-Лесли) Рамзи. До замужества его родителей его мать была замужем за достопочтенным Чарльзом Фоксом Моулом Рамзи (1885—1926), четвертым сыном Джона Рамзи, 13-го графа Далхаузи . После смерти матери его отец женился на Лилиан Изабель (урожденной Кэри-Элвес) Крэкэнторп, дочери Чарльза Эдварда Кэри-Элвеса, в мае 1949 года.

Его отец был вторым сыном Монтегю Берти, 7-го графа Абингдона (1836—1928), от второго брака его деда с Гвендолин Мэри Дормер (1867—1942), дочерью генерал-лейтенанта Джеймса Шарлеманя Дормера, офицера британской армии. Его отец унаследовал графский титул в 1938 году от своего троюродного брата, Монтегю Берти, 12-го графа Линдси (1861—1938). Его бабушкой и дедушкой по материнской линии были Джордж Арбатнот-Лесли (1847—1896) и Мэри Роуз Лесли, 12-я из Уортхилла (? — 1900), вождь клана Лесли. Его дядей был Уильям Дуглас Арбатнот-Лесли, 13-й из Уортхилла (прямой предок актрисы Роуз Лесли). Через своего предка Эмили Гейдж он является потомком семей  и  из Британской Северной Америки.

Он получил образование в колледже Амплфорт .

Карьера 
Генри Берти проходил национальную службу в Королевском Норфолкском полку, став младшим лейтенантом 6 февраля 1952 года со стажем с 3 февраля 1951 года. 25 июля 1952 года ему было присвоено исполняющий обязанности лейтенанта , и повышение по службе было осуществлено 28 июня 1954 года со стажем с даты его исполняющего обязанности. Генри Берти был переведен в резерв Регулярной армии из Чрезвычайного резерва армии 24 сентября 1957 года.

С 1958 по 1996 год Генри Берти был брокером Ллойда. В 1963 году он сменил своего двоюродного брата на посту графа Линдси и Абингдона и наследственного верховного стюарда Абингдона. Будучи членом Консервативной партии, Генри Берти регулярно участвовал в дебатах там, пока не потерял свое наследственное место в парламенте в соответствии с Актом о Палате лордов 1999 года.

Личная жизнь 
5 января 1957 года Генри Берти женился на Норе Элизабет Фаркуар-Оливер (род. 26 июля 1932), второй дочери Марка Фаркуара-Оливера, второго сына сэра Генри Фаркуара, 4-го баронета (1838—1916), и Норы Фрэнсис Сапфир Фаркуар (род. 1906), старшей дочери майора Фрэнсиса Дугласа Фаркуара (1874—1915) и леди Эвелин Хели-Хатчинсон (1877—1962), старшей дочери Джона Хели-Хатчинсона, 5-го графа Дономора (1848—1900). У супругов было два сына и одна дочь:

 Генри Марк Уиллоуби Берти, лорд Норрис (род. 6 июня 1958), который в 1989 году женился на Люсинде Сол Морсум, двоюродной сестре Тоби Янга, потомках адмирала сэра Роберта Мурсома. У супругов двое сыновей:
 Достопочтенный Уиллоуби Генри Константин Сент-Мор Берти (род. 15 июня 1996)
 Достопочтенный Джеймс Фредерик Кристофер Ниниан Берти (род. 26 августа 1997)
 Леди Аннабел Фрэнсис Роуз Берти (род. 211 марта 1969)
 Достопочтенный Александр Майкл Ричард Уиллоуби Берти (род. 8 апреля 1970), который в 1998 году женился на Кэтрин Давине Кэмерон, дочери профессора Гордона Камерона. У супругов двое детей:
 Фергус Александр Камерон Берти (род. 15 августа 2000)
 Эмили Давина Роуз Берти (род. 8 апреля 2004).

Он живет в Гилмилнскрофт-хаусе, недалеко от Мохлина, Эршир, где проживает семья его жены, Фаркуары.

Примечания 

Графы Линдси
Графы Абингдон
Члены палаты лордов Великобритании